Single core è un termine che indica un processore costituito da un'unica unità di elaborazione. 

Fino al 2005 quasi tutti i microprocessori (dall'Intel 8086, fino agli Athlon 64 e Pentium 4) sono sempre stati single core e i miglioramenti nelle prestazioni sono passati attraverso aumenti della frequenza di funzionamento (clock e bus), maggiori dimensioni della cache, tecnologie aggiuntive, e miglioramenti dell'efficienza della microarchitettura, grazie anche al continuo progresso dei processi produttivi che ha consentito di ridurre progressivamente il voltaggio di alimentazione in modo da contenere il consumo massimo e offrire le condizioni per l'aumento della frequenza. 

Intel cercò già con il Pentium 4 Northwood, che introduceva la tecnologia Hyper-Threading, di migliorare questo limite dei processori single core, sfruttando in maniera più razionale la lunga pipeline tipica dei suoi processori basati su architettura NetBurst; si trattava in buona sostanza di simulare la presenza di due core, rendendo disponibile al sistema 2 core "logici". In realtà nell'esecuzione delle applicazioni il contributo di tale tecnologia era marginale ma si otteneva un discreto miglioramento nella reattività del sistema, ottimizzando il multitasking, cioè l'esecuzione di più operazioni contemporaneamente.

Con il progredire dei processi produttivi (fino ad arrivare a quello a 90 nm) e il raggiungimento di clock sempre più elevati e vicini ai limiti fisici, i due principali produttori di chip, Intel e AMD hanno deciso di migrare, a poco a poco ma inesorabilmente, all'architettura dual core, ovvero 2 core montati sullo stesso package. In pratica, non potendo aumentare più la frequenza massima, si cerca di migliorare il parallelismo avendo a disposizione, dal punto di vista del sistema operativo, una configurazione molto simile ai tradizionali sistemi biprocessore.

Aumentando la frequenza di funzionamento si ottengono prestazioni maggiori con una singola applicazione, ma generalmente il processore è in grado di gestire solo un thread alla volta.

Tra le ultime CPU prodotte per PC a single core c'è l'Intel Celeron 807 e il Celeron B730, entrambi hanno debuttato nel mercato ad agosto 2012.

Nell'ALU
Nell'architettura single core il core è l'Unità aritmetica e logica (ALU) stessa in quanto esegue tutte le operazioni singolarmente, essendo quindi tutti i processori fino alla metà del 2000 single core i processori multi core (ormai ampiamente utilizzati) sono relativamente una tecnologia moderna. 
Di conseguenza il core era occupato in tutte le operazioni richieste.

Voci correlate 
 Dual core
 Multi core

Microprocessore